Deutschland-Cup, Deutschland Cup oder Deutschlandcup ist der Name verschiedener Sportveranstaltungen, unter anderem:

 Deutschland Cup im Eishockey
 Deutschland-Cup (Fußball)
 Deutschland-Cup (Handball)
 Deutschlandcup Kanu-Wildwasserrennsport
 Deutschland-Cup (Tischtennis)

Siehe auch:
 Deutschlandpokal